Mediouna est une commune algérienne de la wilaya de Relizane ;
 Médiouna est une commune urbaine marocaine de la région du Casablanca-Settat ;
 Mediouna est une province marocaine de la région du Casablanca-Settat.
Mediouna est une tribu berbère zénète de la région de la Chaouïa ("Tamesna" en berbère).